Li Na () je čínské jméno více osob:

 Li Na (* 1982) – čínská tenistka
 Li Na (šermířka) (* 1981) – čínská šermířka
 Li Na (skokanka do vody) (* 1984) – čínská skokanka do vody